(UMP) — Республіканці (Франція)
 Ukrainian Military Pages (UMP) — український вебсайт
 HK UMP — пістолет-кулемет компанії Heckler & Koch